Петровец () — община в Северной Македонии. Расположена в центральной части страны. Население составляет 8 255 человека (2002 год).

Административный центр — село Петровец.

Площадь территории общины 201,93 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 4 246 чел. (51,4%);
 албанцы — 1 887 чел. (22,9%);
 боснийцы — 1 442 чел. (17,5%);
 сербы — 415 чел. (5,0%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Северной Македонии